Dobrovlje (Braslovče), een plaats in de Sloveense gemeente Braslovče
 Dobrovlje (Zreče), een plaats in de Sloveense gemeente Zreče